Выборы мэра Благовещенска 2009 года — выборы состоявшиеся в единый день голосования 1 марта 2009 года на территории административного центра Амурской области — Благовещенск.

Победу одержал действующий мэр Благовещенска — Александр Мигуля c результатом 83,47 %.

Это были последние прямые выборы мэра перед их отменой города в 2010 году.

Предшествующие события

Выдвижение и регистрации кандидатов

Кандидаты

Итоги выборов 
В выборах приняли участие 58 594 человека, таким образом явка избирателей составила 35,44 %.

Выборы выиграл исполняющий обязанности главы администрации Благовещенска Александр Мигуля, набравший 83,47 % голосов избирателей.

Примечания 
Комментарии

Источники

Ссылки 
 

Благовещенск
Выборы мэров в Российской Федерации
Муниципальные выборы в Амурской области
2000-е годы в Амурской области